Метју Стејтон Бомер (; Вебстер Гроувс, 11. октобар 1977), амерички глумац, продуцент, режисер и певач. Добио је признања попут награде Златни глобус и номинован је за награду Еми за ударне термине.

Године 2000. појавио се први пут пред телевизијском публиком у дуготрајној сапуници Свој мојој деци. Дипломирао је на Универзитету Карнеги Мелон, а после је глумио у споредним улогама у серијама попут Правог позива.

Године 2005, Бомер је дебитовао на филму кад се појавио у мистерији-трилеру План лета, а потом је 2007. године постао познат улогом у -{NBC}--јевој телевизијској серији Чак. Године 2009. појавио се као Нил Кегри у -{USA Network}--овој серији Криминалци у оделима, која је трајала до 2014. године. Такође се појавио у споредним улогама у научнофантастичном трилеру У времену, драмедији Чаробни Мајк и његовом наставку, натприродној драми Реп зиме и неоноару Добри момци. Године 2015. освојио је награду Златни глобус и номинацију на додели награда Еми за ударне термине за улогу писца The New York Times-а у драмском телевизијском филму Обично срце о ширењу ХИВ-АИДС кризе у Њујорку. Бомер се појавио као гостујућа улога у четвртој сезони -{R|FX}--ове хорор антологијске серије Америчка хорор прича. После се појавио као део главне глумачке поставе у петој сезони. Године 2017. је похваљен за своју изведбу у филму Излазак и драмедији Папи Чуло.

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1977.
Амерички глумци
Амерички редитељи
Амерички продуценти
Амерички певачи
Биографије живих особа